Departament Centralny – jednostka podziału administracyjnego Haiti
 Departament Centralny – jednostka podziału administracyjnego Paragwaju